John Mills puede referirse a:

 John Mills (1908-2000), actor británico;
 John Mills (1717-1786/1796), enciclopedista inglés.
 John Mills (1919-1995), baloncestista estadounidense.